Ori (iorubá) — palavra usada no Candomblé que significa cabeça
 Ori (manteiga) — manteiga de carité